У статті наведено подробиці втрат кадирівців — чеченських парамілітарних підрозділів, які підтримували колишнього президента Чеченської Республіки Ахмата Кадирова у різних військових конфліктах. Нині, відповідно до поширеної в публіцистичних джерелах версії, кадирівці виконують функції особистої охорони (гвардії) президента Чеченської Республіки Рамзана Кадирова.

Друга чеченська війна

Російсько-українська війна

Примітки 

Втрати в російсько-українській війні за формуванням (РФ)
Списки:Російсько-українська війна (з 2014)